Сент-Ама́н-де-Колі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 150 км на схід від Бордо, 45 км на схід від Періге.

Історія 

1 січня 2019 року Сент-Аман-де-Колі і Колі було об'єднано в новий муніципалітет Колі-Сент-Аман.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 146 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 376,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Аман-де-Колі на сайті французького Національного інституту географії
 Мерія муніципалітету Сент-Аман-де-Колі
 [ Розташування муніципалітету Сент-Аман-де-Колі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь